Il cantiere navale Northrop Grumman di Newport News, precedentemente conosciuto come Newport News Shipbuilding o NNS, era un importante stabilimento di costruzioni navali localizzato a Newport News, alla foce del James River, nello stato della Virginia.

Lo stabilimento fondato nel 1886 era il principale cantiere navale privato degli Stati Uniti e dal 2001 faceva parte della Northrop Grumman Corporation.

Il cantiere riceveva principalmente commesse dalla US Navy e dalla sua fondazione fino al 2001 vi erano state costruite 264 navi militari e 543 imbarcazioni civili.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cantieri navali statunitensi
Newport News
Northrop Grumman